A napfény a következő dolgokra utalhat:

 A látható fény
 Napfény (2007), Danny Boyle filmje.